Romans-sur-Isère este un oraș în Franța, în departamentul Drôme în regiunea Ron-Alpi.

Populația

Personalități născute aici 
 Érik Comas (n. 1963), pilot de Formula 1.

Comune din Drôme